Bestia (Beast), il cui vero nome è Henry "Hank" McCoy, è un personaggio dei fumetti creato da Mark Millar, Adam Kubert e Andy Kubert nel 2001, pubblicato dalla Marvel Comics.

È uno dei protagonisti della serie regolare Ultimate X-Men, edita in Italia dalla Marvel Italia. Il protagonista è scomparso nel numero 23 della serie italiana (45 della numerazione originale). Il personaggio è una rivisitazione adattata ai gusti dei lettori dell'inizio del XXI secolo della versione classica, come tutti gli altri protagonisti della linea Ultimate.

Biografia del personaggio

Ingresso negli X-Men
Bestia viene reclutato negli X-Men sotto richiesta del Professor Xavier in seguito all'ingresso delle Sentinelle a Los Angeles. Il personaggio compare per la prima volta ai lettori in un bar dove mostra le sue capacità mutanti simili a quelli di una scimmia (agilità, forza, riflessi rapidissimi).

In seguito viene portato all'istituto Xavier per giovani dotati dato che i suoi genitori non lo accettano per la sua natura mutante, e lì viene addestrato e subito messo alla prova nella lotta contro le Sentinelle.

Un importante intervento del personaggio è anche nel salvataggio della figlia del Presidente degli Stati Uniti rapita dalla Confraternita dei Mutanti dove poi viene ferito gravemente. In seguito Bestia viene sottoposto ad una cura basata su alcuni farmaci per scimmie per curare le ferite riportate, che gli causeranno degli effetti collaterali e la trasformazione del colore dei peli in blu. L'ultimo intervento in Gente di domani è nel combattimento finale contro Magneto.

Apporti tecnologici
Bestia è uno dei tecnici che lavora al Blackbird ed è il costruttore e programmatore della Stanza del Pericolo, una struttura inclusa nella scuola del professor X.

La trasformazione di Bestia
Nella saga Ritorno ad arma X in seguito al rapimento della squadra dall'Istituto Xavier, gli X-Men vengono portati nella base segreta di Arma X dove alcuni di loro vengono sottoposti a dei test e altri a degli esperimenti. Uno di questi ultimi è Bestia che in seguito ad un esperimento cambia irreversibilmente il colore della propria pelle da rosa a blu.

Il falso tradimento di Bestia
Nella serie Ultimate X-Men Bestia ha un ruolo molto importante per l'intera saga e per la storia del gruppo. Nella saga Le Fiamme dell'Inferno Bestia grazie all'indirizzo di una ragazza conosciuta su Internet (rivelatasi poi essere il mutante Blob) ha fatto tornare il criminale mutante più temuto e pericoloso del mondo: Magneto (che nella prima stagione degli X-Men era stato riabilitato psichicamente da Charles Xavier).

La morte di Bestia
Nella saga Nuovi mutanti il personaggio di Bestia viene – apparentemente – ucciso in un combattimento contro le Sentinelle.

Rinascita
In Ultimate X-Men n. 43 (edizione italiana), lo scrittore Robert Kirkman ci rivela che Hank è ancora vivo. Dopo la lotta con le Sentinelle è stato raccolto in fin di vita dallo S.H.I.E.L.D.. Una volta salvato e curato dalla mutazione pelosa di Arma X (esclusi i denti canini), è stato messo al lavoro su un progetto segreto per trovare una cura al virus Legacy. Dopo la sua fuga dallo S.H.I.E.L.D. si ricongiunge con gli X-Men, riabbracciando la sua amata Tempesta.

Vita sentimentale 
Bestia ha avuto un unico vero amore: quello con Ororo Munroe, alias Tempesta, colpita da grande sconforto in seguito alla sua morte.

Si può considerare un rapporto sentimentale anche quello con Nancy, il mutante Blob sotto mentite spoglie telematiche.

Voci correlate 
Bestia, versione classica

Bestia